Alt-Heidelberg ist der Titel folgender Filme: 

 Alt-Heidelberg (1923), deutscher Stummfilm von Hans Behrendt
 Alt-Heidelberg (1927) (The Student Prince of Old Heidelberg), US-amerikanische Filmkomödie von Ernst Lubitsch
 Alt Heidelberg (1954) (The Student Prince), US-amerikanischer Musikfilm von Richard Thorpe
 Alt Heidelberg (1959), deutscher Liebesfilm von Ernst Marischka
 Alt-Heidelberg (1959), deutscher Fernsehfilm von Peter Hamel und Hannes Tannert
 Alt-Heidelberg (1995), deutscher Fernsehfilm von Uwe Jensen

des Schauspiels
 Alt-Heidelberg von Wilhelm Meyer-Förster, das am 22. November 1901 am Berliner Theater zum ersten Mal aufgeführt wurde

und des Gedichts
 von Joseph Victor von Scheffel, siehe Heidelberg in der Dichtung.

Alt Heidelberg ist außerdem ein Schiffsname:
 Alt Heidelberg (Schiff, 1988)